

Patronyme 

 Antoine Joseph Chrétien Defontaine (1785-1856), ingénieur français.
 Félix Defontaine (1858-1918), homme politique français.
 Jean-Pierre Defontaine (1937-2022), homme politique français.

Autre 
 Defontaine, entreprise française de fabrication de composants pour les industries aéronautique et automobile.